Euticrate – scultore greco antico, figlio di Lisippo
Euticrate di Olinto – politico greco antico al servizio di Filippo II di Macedonia